22-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2021 проводился в городах Кастьонс-ди-Страда, Порпетто, Ронки-деи-Леджонари, Червиньяно-дель-Фриули, Баньярия-Арса (область Фриули-Венеция-Джулия, Италия) с 27 июня по 3 июля 2021 года с участием 17 команд.

В Италии женский чемпионат Европы проводился в 8-й раз, в городах области Фриули-Венеция-Джулия — во 2-й раз.

Чемпионом Европы (в 12-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала сборная Италии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная Чехии.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 4 команды (в группе A — 5 команд), на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 9 команд выходят в классификацию за итоговые 9—17 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят (с 1-х и 2-х мест) в классификацию за общие 1—8 места
 Проходят (с 3-х и 4-х мест) в классификацию за общие 9—17 места

Классификация за 9—17 места 
Группа G

«W», «L» — победа или поражение в матче команд Польши и Литвы в группе A
Команда, занявшая в этой группе 5-е место, в итоговой классификации занимает общее 17-е место

Группа H

 Проходят в матч за 9-е место
 Проходят в матч за 11-е место
 Проходят в матч за 13-е место
 Проходят в матч за 15-е место

Классификация за 1—8 места 

Группа E

Группа F

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—8 места

Классификация за 7—8 места

Классификация за 1—6 места 
Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

 Проходят в финал за 1-е место
 Проходят в матч за 3-е место
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F

Итоговая классификация

Примечания 

2021 год в софтболе
2021
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Италии
Спортивные соревнования во Фриули — Венеция-Джулии
Чемпионаты Европы в Италии
Софтбол
Июнь 2021 года
Июль 2021 года